Spojení písmen M a K může mít různé významy:

MK 
 MK – kód ISO 3166-2 pro Severní Makedonii
 AL-MK – kód ISO 3166-2 pro okres Mallakastër
 SPZ černohorského města Mojkovac
 ministerstvo kultury
 městská knihovna
 Místní komunikace
 Mladí konzervativci
 MK Sportscars
Modrý kód (televizní seriál)

Mk 
 Evangelium podle Marka – zkratka názvu biblické knihy používaný v odkazech na verše
 Mark – odlišení verze některých výrobků, např. Cruiser Tank Mk VIII

mk 
 makedonština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.mk 
 .mk – internetová doména nejvyššího řádu pro Severní Makedonii